Die Football League One 2007/08 war die vierte Spielzeit der englischen Football League One, gleichzeitig die 16. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League und 81. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde Swansea City und daneben stiegen das zweitplatzierte Nottingham Forest sowie nach Play-off-Erfolgen gegen Southend United und Leeds United die drittplatzierten Doncaster Rovers in die Football League Championship auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 2008/09 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Leicester City, Scunthorpe United und Colchester United die Plätze ein. Aus der Football League One mussten der AFC Bournemouth, der FC Gillingham, Port Vale und Luton Town absteigen. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 2008/09 der Viertligameister Milton Keynes Dons, die dahinter rangierenden Peterborough United und Hereford United sowie der Play-off-Sieger Stockport County die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der Football League Championship

Torschützenliste

Weblinks 
 England 2007-08 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

2007/08
Fußballsaison 2007/08